Juan Antonio Álvarez puede referirse a:

 Juan Antonio Álvarez de Arenales (1770-1831), militar argentino;
 Juan Antonio Álvarez Avendaño (1958-2022), abogado y empresario chileno;
 Juan Antonio Álvarez (gobernador) (1820-1876), político argentino.